Елмор има више значења:
 Округ Елмор (Ајдахо)
 Округ Елмор (Алабама)
 Елмор (Алабама)
 Елмор (Минесота)
 Елмор (Охајо)